Inverness East, Nairn and Lochaber steht für:

 Inverness East, Nairn and Lochaber (Wahlkreis, Schottland), ein Wahlkreis für das schottische Parlament
 Inverness East, Nairn and Lochaber (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus